Erel ist der Familienname folgender Personen:

 Atilla Erel (* 1991), österreichischer Fußballspieler
 Berk Erel (* 1997), türkischer Fußballspieler
 Ismail Erel (* 1971), deutsch-türkischer Journalist
 Korhan Erel (* 1973), türkischer Improvisationsmusiker
 Shlomo Erel (1916–1996), israelischer Verleger
 Yankı Erel (* 2000), türkischer Tennisspieler